Amerikai Egyesült Államok
Franklintown (Florida)
Franklintown (Nyugat-Virginia)
Franklintown (Pennsylvania)